Cicurel est la forme française d'un patronyme d'origine juive et ottomane. Il est notamment porté par :     
 Gérard Cicurel (dirigeant de sociétés)
 Ilana Cicurel (député européen)
 Michel Cicurel  (économiste, essayiste et intellectuel français)
 Moreno Cicurel (entrepreneur égyptien)
 Raymond Cicurel (musicien et philosophe)
 Ronald Cicurel (1945-), mathématicien et philosophe
 Solange Cicurel (?-), réalisatrice belge

Source 

Patronyme juif